Kean Shay Bryan, né le  à Manchester, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à West Bromwich Albion.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Bury FC
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Sheffield United FC
Joueur du Bolton Wanderers FC
Joueur du West Bromwich Albion FC
Naissance en novembre 1996
Naissance à Manchester